Улица Тексти́льщиков — название улиц в Москве.

Улицы:
 1-я улица Текстильщиков.
 2-я улица Текстильщиков (сейчас называется Улица Юных Ленинцев).
 3-я улица Текстильщиков (сейчас называется Улица Чистова).
 4-я улица Текстильщиков (сейчас называется Улица Шкулёва).
 5-я улица Текстильщиков (сейчас называется Улица Артюхиной).
 6-я улица Текстильщиков (сейчас называется Улица Малышева).
 7-я улица Текстильщиков.
 8-я улица Текстильщиков.
 9-я улица Текстильщиков (сейчас называется Волжский бульвар).
 10-я улица Текстильщиков.
 11-я улица Текстильщиков.

Также планировалась 12-я улица Текстильщиков, но её проект был отменен.Текстильщиков